Владимир Александрович фон Бранденбург (1870—1918) — русский военный  деятель, полковник (1916). Герой  Первой мировой войны.

Биография 
Из потомственных почётных граждан. В 1890 году после окончания Александровского кадетского корпуса вступил в службу. В 1891 году после окончания  Константиновского военного училища по I разряду произведён в подпоручики и выпущен в Енисейский 94-й пехотный полк.

В 1895 году  произведён в поручики, в 1900 году — в штабс-капитаны, в 1905 году в капитаны — командир роты Енисейского 94-го пехотного полка.

С 1914 года участник Первой мировой войны, подполковник — командир батальона, в 1916 году произведён в полковники — первый штаб-офицер Енисейского 94-го пехотного полка. Высочайшим приказом от 31 мая 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

После Октябрьской революции, с 1918 года служил в Отдельном Псковском добровольческом корпусе Северной армии.
Во время отступления корпуса в Эстонию остался в Пскове. Умер в 1918 году в Псковской губернской тюрьме во время следствия по подозрению в сочувствии Белому движению.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (Мечи — ВП 08.03.1916)
 Орден Святой Анны 3-й степени (ВП 1906)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 1909)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 1914; Мечи — ВП 19.04.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 17.01.1915)
 Георгиевское оружие  (ВП 31.05.1915)

Примечания

Литература 
 
 
  по военному ведомству//Разведчик №1267, 17.02.1915 г.
  по военному ведомству//Разведчик №1283, 09.06.1915 г.
  по военному ведомству//Разведчик №1289, 21.07.1915 г.
  по военному ведомству//Разведчик №1293, 18.08.1915 г.
  по военному ведомству//Русский Инвалид №77, 1916 г.
 РГВИА Ф.400. Оп.9. Д.34882. Л.64 об. (1914 г.)
 РГВИА Ф.2122. Оп.2. Д.116. Л.346-352 (1915 г.)

Ссылки 
 
   Бранденбург Владимир Александрович. // Георгиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Выпускники Александровского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Северный корпус